Робе́р Марсе́ль Казадезю́с (; ,  — , там же) — французский пианист, композитор, музыкальный педагог. Один из наиболее значительных французских пианистов XX века. Представитель обширной музыкальной семьи Казадезюс.

Очерк биографии и творчества 
Окончил Парижскую консерваторию как пианист (класс Луи Дьемера) и композитор (класс К. Леру и Ф. Казадезюса), занимался также в классе камерного ансамбля у Люсьена Капе. С 1920 гастролировал по всему миру, в том числе неоднократно в СССР (1929, 1930, 1932, 1936) и США (впервые в 1935; первый концерт в Карнеги-холле в 1941). С 1935 профессор (по классу фортепиано), с 1946 директор Американской консерватории в Фонтенбло. В годы войны (1940-45) жил в США в Принстоне (по соседству с Альбертом Эйнштейном), затем вернулся на родину.

Как пианист выступал (вплоть до 1972, года смерти) сольно и в ансамбле со многими видными музыкантами, в том числе (с 1939 г. постоянно) — со скрипачом Зино Франческатти, Кливлендским оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Венским филармоническим оркестром, Филадельфийским оркестром, со своей женой, пианисткой Габи Казадезюс и др.

В репертуаре Робера Казадезюса значительное место отводилось французской музыке. Среди самых известных аудиозаписей — полное собрание сочинений М. Равеля (зап. 1941), «Образы», «Прелюдии» (оба тома), «Детский уголок», «Эстампы» и другие произведения К. Дебюсси (зап. 1950, 1953, 1954), также записал (с Кливлендским оркестром) ряд клавирных концертов В. А. Моцарта (большая часть их записана в 1959—1961 гг.). Полная дискография Казадезюса (его собственные сочинения и исполнения музыки иных композиторов) включает 372 записи.

При том что композиторское наследие Казадезюса обширно, ныне его музыка почти не исполняется. Среди сочинений крупных жанров — семь симфоний и девять концертов для различных инструментов (преимущественно для фортепиано).

Кавалер (1939), офицер (1950), командор (1964) ордена Почётного легиона, других почётных наград и званий во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Литература 
 Stooks S. The art of Robert Casadesus. London, 1960.
 Roy J. L’intemporel Robert Casadesus: pianiste et compositeur. Paris, 1999.
 Казадезюс // Большая российская энциклопедия. Т.12. Москва, 2008, с.384.

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный сайт Р.Казадезюса (фр., англ.)
 Полная дискография Р.Казадезюса 

Пианисты Франции
Композиторы Франции
Академические музыканты Франции
Музыканты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Командоры ордена Почётного легиона